Отеген — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Отеген — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Отеген — село в Кордайском районе Жамбылской области.